Das Dunlop World Challenge Tennis Tournament 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Toyota. Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 23. bis 29. November 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Toyota (Aichi)